Леони́д Ри́вкинд (; ) — российский, затем израильский кёрлингист.

Достижения 
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2012), бронза (2010, 2011).
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар: бронза (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: его отец Михаил Ривкинд выступал в различных российских турнирах, а также в составе сборной ветеранов России по кёрлингу на чемпионатах мира 2012, 2013, 2014 и 2015.

Родился и вырос в Калининграде, там же в 2008 начал заниматься кёрлингом в клубе «Альбатрос», за который затем выступал в чемпионатах и кубках России.

Затем переехал в Израиль, однако выступает не только в израильских или международных турнирах, но и в российских — в частности, выступает в составе интернациональной команды «Белоснежка и три гнома» в турнирах Российской Кёрлинг Лиги (). Также выступает в других командах: в частности, в составе команды «Медведи» () скипа Александра Орлова (в которой играет с 2008) выиграл Открытый кубок Республики Беларусь в 2015 и 2016.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Кёрлингисты Израиля